Савалан — потухший стратовулкан на востоке Армянского нагорья
 Савалан (село) — село в Габалинском районе Азербайджана. 
 Савалан (вулкан)
 Савалан (имя) —